Werner se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Birgit Werner
 Floyd G. Werner
 Franz Werner
 Karl Werner
 Klaus Werner
 Roger-Guy Werner
 Yehudah L. Werner